Stylops murotai  — вид веерокрылых насекомых рода Stylops из семейства Stylopidae. Япония, Хонсю (Fukui Pref.).
Паразиты пчёл вида Andrena takachihoi Hirashima (подрод Euandrena, род Andrena, Andrenidae). Лапки самцов 4-члениковые, усики 6-члениковые с боковыми отростками. Голова поперечная. Обладают резким половым диморфизмом: самцы крылатые (2 пары узких крыльев: передние маленькие и узкие, задние широкие), самки бескрылые червеобразные эндопаразиты.
Вид был впервые описан в 1991 году японским энтомологом Тэйдзи Кифунэ (Kifune Teiji; Department of Parasitology, School of Medicine, , Фукуока) вместе с видом .

Примечания

Литература

Ссылки 

 Strepsiptera  на сайте Энциклопедия жизни eol.org 
 Strepsiptera Kirby, 1813 на сайте Biolib.cz  
 Kathirithamby, Jeyaraney. 2002. Strepsiptera. Twisted-wing parasites . The Tree of Life Web Project, http://tolweb.org/ 

Stylops
Животные, описанные в 1991 году
Насекомые Азии
Эндемики Японии